Епархия Лафайетта в Индиане () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лафайетт, США. Епархия Лафайетта в Индиане входит в митрополию Индианаполиса. Кафедральным собором епархии Лафайетта в Индиане является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
21 октября 1944 года Римский папа Пий XII издал буллу «Ut sedulo studio», которой учредил епархию Лафайетта в Индиане, выделив её из епархии Форт-Уэйна (сегодня — Епархия Форт-Уэйна-Саут-Бенда).

Ординарии епархии 
 епископ John George Bennett (11.11.1944 — 20.11.1957);
 епархия Джон Джозеф Карберри (20.11.1957 — 20.01.1965) - кардинал с 28.04.1969 года;
 епископ Raymond Joseph Gallagher (21.06.1965 — 26.10.1982);
 епископ George Avis Fulcher (8.02.1983 — 25.01.1984);
 епископ William Leo Higi (7.04.1984 — 12.05.2010);
 епископ Timothy L. Doherty (12.05.2010 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ut sedulo studio, AAS 37 (1945), стр. 106

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Индиане